Justicia crassifolia es una especie de planta floral del género Justicia, familia Acanthaceae.  

Es nativa de los Estados Unidos (Florida, Georgia).

Referencias

Enlaces externos 
 Justicia crassifolia The Plant List.

crassifolia